Grootmoeder (ook oma), een vrouw die een kleindochter of kleinzoon heeft
 Oma (Addams Family), een personage uit de Addams Family

Geografie:
 Oma (rivier), de rivier in het Russische autonome district Nenetsië
 Oma (plaats in Rusland), dorp (selo) in de gelijknamige selskoje poselenieje Omski in het district Zapoljarny
 Oma (Japan), een stad in de prefectuur Aomori in de regio Tohoku in Japan
 Kerncentrale Oma, een kerncentrale in aanbouw in de stad Oma in Japan

Merk of eigennaam:
 OMA (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 OMA (DRM), een DRM-systeem voor gsm's
 Office for Metropolitan Architecture, een internationaal bureau dat zich richt op architectuur, stedenbouw en culturele analyse
 Om Alkmaar, een voormalige lokale politieke partij